Termenul zgripțor (sau zgripsor) se poate referi la:

Zgripțor (acvilă) - Acvilă de câmp (Aquila heliaca)
Zgripțor (mitologie) - pasăre mitologică colosală, din basmele cu Făt-Frumos

Note 

Dezambiguizare